Illorsuit è:
Illorsuit, villaggio della Groenlandia del comune di Avanaata 
Illorsuit, villaggio della Groenlandia del comune di Kujalleq
Illorsuit, isola della Groenlandia nel comune di Avannaata